Суперкубок УЕФА 1983 года — двухматчевое противостояние победителя Кубка европейских чемпионов сезона 1982/83 немецкого «Гамбурга» и обладателя Кубка обладателей кубков того же футбольного года шотландского клуба «Абердин».

Первый матч, состоявшийся 22 ноября 1983 года на стадионе «Фолькспаркштадион» в Гамбурге, закончился безголевой ничьей 0:0. Чуть менее чем через месяц команды встретились вновь, на этот раз на домашнем стадионе «Абердина» — «Питтодри». Во втором матче сильнее оказались футболисты шотландского клуба, праздновавшие победу 2:0 благодаря голам Нила Симпсона и Марка Макги.

Отчёты о матчах

Первый матч

Второй матч 

Расшифровка позиций:
GK — вратарь; RB — правый защитник; СВ — центральный защитник; LB — левый защитник; SW — свипер (свободный защитник); RM — правый полузащитник; CM — центральный полузащитник; LM — левый полузащитник; AM — атакующий полузащитник; SS — оттянутый нападающий; CF — центральный нападающий; DF — защитник; MF — полузащитник; FW — нападающий.

См. также 
 Кубок европейских чемпионов 1982/1983
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1982/1983

Примечания

Ссылки 
 Отчёт о первом матче на сайте footballdatabase.eu 
 Отчёт о втором матче на сайте footballdatabase.eu 

1983
Футбол в Европе в 1983 году
Матчи ФК «Гамбург»
Матчи ФК «Абердин»
Международные спортивные соревнования в Абердине
Спорт в Шотландии в 1983 году
События 22 ноября
События 20 декабря
Ноябрь 1983 года
Декабрь 1983 года
Международные спортивные соревнования в Гамбурге
Международные соревнования по футболу в Германии
Спорт в Германии в 1983 году
Международные соревнования по футболу в Шотландии